Freeheld ist der Titel folgender Filme:

 Freeheld (2007), ein Dokumentarfilm von Cynthia Wade (2007)
 Freeheld – Jede Liebe ist gleich, ein Filmdrama von Peter Sollett (2015)